Paard van Troje 
Trojaans paard (computers), een ongewenst computerprogramma
Paard (poppodium), voorheen Paard van Troje, een uitgaansgelegenheid in Den Haag